Сельское поселение Ярополецкое — упразднённое 11 мая 2019 года муниципальное образование в Волоколамском районе Московской области. Образовано 1 января 2006 года. Административный центр — село Ярополец.

География 
Было расположено в северо-западной части Волоколамского района. Граничило с городским поселением Волоколамск; сельскими поселениями Кашинское и Спасское; городским округом Шаховская; городским поселением Лотошино и сельским поселением Ошейкинское Лотошинского района. Площадь территории сельского поселения — 248,56 км².

Население 

Население по данным Всероссийской переписи 2010 года — 3968 человек, из них: мужчины — 1963 человека, женщины — 2005 человек.

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
Первым главой сельского поселения стал Николай Романович Гольцов, в дальнейшем переизбиравшийся на второй (11.10.2009) и третий (08.09.2013) сроки. 3 июня 2016 года по состоянию здоровья был вынужден сложить полномочия. Временно исполняющим обязанности главы муниципального образования был назначен заместитель — Николай Воробьёв.

Адрес администрации сельского поселения: 143632, Московская область, Волоколамский район, село Ярополец, ул. Додогорского, д. 8.

Символика

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Волоколамского района
Упразднённые сельские поселения Московской области
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году